Saalbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Saalbach (Blaufelden), Weiler im Ortsteil Wiesenbach der Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Saalbach (Hartha), Ortsteil der Stadt Hartha, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Saalbach (Gemeinde Saalbach-Hinterglemm), Hauptort der Gemeinde Saalbach-Hinterglemm, Bezirk Zell am See, Bundesland Salzburg

Gewässer:
 Saalbach, Oberlauf der Saalach, linker Zufluss der Salzach nahe Freilassing, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern und Salzburg
 Saalbach (Gelpe), linker Zufluss der Gelpe bei Haus Zillertal, Stadtteil Cronenberg, kreisfreies Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Saalbach (Rhein), rechter Zufluss des Rheins bei Philippsburg, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Saalbach (Wiesenbach), lange bettloser rechter Trockental-Zufluss des Wiesenbachs (zur Brettach, zur Jagst) nach Wiesenbach, Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Saalbach ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Saalbach (1653–1713), deutscher Hochschullehrer und Dichter
 Horst Saalbach (* 1938), deutsch-amerikanischer Ingenieur und Manager
 Theodor Saalbach (1811–1861), deutscher Sänger und Schauspieler

Siehe auch:
 Salbach
 Salenbach